Lešany est un toponyme qui peut désigner :

Lešany, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lešany, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie